Тепенино — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Новосельского сельского поселения.
 
Расположена в западной части области в 19 км к северо-западу от Смоленска, в 11 км северо-восточнее автодороги  Смоленск — Невель, на берегу реки Лущенка. В 19 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Красный Бор на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)